

Sigle 

CEB est un sigle qui peut désigner :

 Certificat d'études de base, un certificat créé en 2007 par la Communauté française de Belgique ;
 Certification énergétique des bâtiments ;
 Compagnie électrique de Bretagne
 Constructions électriques de Beaucourt
 Confédération européenne de baseball ;
 Confédération européenne de billard ;
 Council of Europe Development Bank (en français, Banque de développement du Conseil de l'Europe) ;
 Corps expéditionnaire britannique.

 Code 

CEB est un code qui peut signifier :
 cebuano, une langue, selon la norme ISO 639 des codes des langues ;
 Aéroport international de Mactan-Cebu, selon le code AITA des aéroports.

 Voir aussi 
 Ceb, pseudonyme de Sébastien Debs (né en 1992), joueur esport français ;
 SSI CEB (Compact Electronics Bay''), un format de carte mère, utilisant notamment les processeurs Intel Xeon.

Code